Lew Trocki (1879–1940) – rewolucjonista rosyjski, socjaldemokrata i komunista
 Michał Trocki (ur. 1945) – polski ekonomista, profesor
 Noj Trocki (1895–1940) – radziecki architekt

Zobacz też 
 Troki
 Trocka
 Powiat trocki
 Powiat trocki (I Rzeczpospolita)
 Rejon trocki